

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Country Club – census-designated place della Contea di San Joaquin, California
 Country Club – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
 Country Club – villaggio della Contea di Andrew, Missouri

Altro 
 Country club – circolo sportivo privato